Processoppia är ett släkte av kvalster. Processoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Processoppia